Долговое — название населённых пунктов на Украине:

 Долговое — село в Лозовском районе Харьковской области.
 Долговое — село в Великоалександровском районе Херсонской области.